Ormonans – abitanti di Ormont-Dessous
Ormonans – abitanti di Ormont-Dessus